Szubienica – konstrukcja służąca do wykonania kary śmierci przez powieszenie
 Szubienica – zabytkowy dąb bezszypułkowy
 Szubienica – szczyt w Górach Leluchowskich
 Szubienica – gra towarzyska
 Szubienica w Poznaniu